
Molekulska formula -{C5H11O8P}- se može odnositi na:
 Riboza 5-fosfat
 Ribuloza 5-fosfat